„Джеминъс“ () е прогресив рок група от Берлин, основана от братята Любо и Ники Инджови през 2000 г.

Състав 
От есента на 2006 г. групата е в следния състав:
 Любо Инджов – бас китара, вокали
 Филип Вагнер – клавишни, поддържащ вокалист
 Ники Инджов – китара, поддържащ вокалист
 Филип Шваб – ударни

Музикален стил 
В музикален стил парчетата на групата покриват голям спектър от жанрове, като всички имат в основата си елементи на хардрок / хеви рок, както и твърди рифове и виртуозни солови комозиции на китара и кийборд.

Влияния 
Най-голямо влияние върху музикалния стил на групата са оказали „Дийп Пърпъл“ и „Дрийм Тиътър“. Всеки от 4-та музиканти се ориентира по членове на тези 2 групи и музикалното звучене носи много ярки техни отпечатъци.

Преди всичко Ники се повлиява от различни стилове, като на първо място се нарежда Ричи Блекмор, бивш член на „Дийп Пърпъл“. Негови идоли са също така Джими Хендрикс, Стийв Вай, Ингви Малмстийн, Стийв Морз, както и Пако де Лусия и Ал Ди Меола.

Стилът на Любо възниква най-вече под влияние на фънка и прогресив рока. Негови идоли са Маркус Милър, Яко Пасториос и Джон Миунг.

Филип Вагнер се ориентира дълго време по хамонд-органиста Джон Лорд. Голямо влияние върху стила му оказват и Херби Ханкок, Джими Смит, sowie Джо Завинул и преди всичко кийбордиста на „Дрийм Тиътър“ Джордан Рудес.

Филип Шваб се ориентира в музикален стил от самото начало предимно по барабаниста на „Дийп Пърпъл“ Иън Пейс. Голямо влияние оказват и Чарли Антолини, Ларс Улрих и Майк Портной.

Външни препратки 
Официален сайт  немски / английски

Германски прогресив рок групи
Музикални групи в Берлин
Основани в Германия през 2000 година